Краснодон — колишня назва міста Сорокине (Луганська область)
 Краснодон — колишня назва смт Тепле (Луганська область, Краснодонська міська рада)
 Краснодон — залізнична станція Донецької залізниці у місті Суходільськ